Макси́м Заха́ров:
 Захаров, Максим Анатольевич (род. 1979) — российский спидвейный гонщик.
 Захаров, Максим Андреевич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Захаров, Максим Никифорович (1913—1995) — сержант-артиллерист РККА, награждён пятью медалями «За отвагу».
 Захаров, Максим Юрьевич (род. 1992) — белорусский и ОАЭ хоккеист.